A palavra tam-tam pode ter vários significados:
 pode ser uma grafia alternativa para tantã;
 em algumas línguas pode referir-se a vários instrumentos de percussão, sobretudo a tambores de fenda;
 em algumas línguas pode referir-se ao ato de tocar esses tambores, ou com função ritual ou com função comunicativa a grandes distâncias;

Desambiguação